Мо́рдкін () — єврейське прізвище.

 Відомі носії 
 Мордкін Михайло Михайлович (1880—1944) — артист балету, балетмейстер і педагог.
 Мордкін Авраам (1873—1943) — французький художник-імпресіоніст єврейського походження.